Canada Cup 2010, 8. edycja tego turnieju curlingowego odbyła się między 1 a 15 grudnia 2010 w Medicine Hat, Alberta, w Medicine Hat Arena.

Obrońcami tytułów mistrzowskich z poprzedniego roku byli Kevin Martin i Shannon Kleibrink.

Rywalizację kobiet zwyciężyła Stefanie Lawton pokonując w finale Cheryl Bernard 3:7. Kleibrink dotarła do półfinału.

Wśród mężczyzn najlepsza okazała się drużyna Glenna Howarda, która w finale pokonała 10:7 Kevina Martina. Wcześniej te same zespołu spotkały się w meczu playoff i lepszy okazał się Martin.



Kwalifikacje

Kobiety 
 Obrończyni tytułu mistrzowskiego - Shannon Kleibrink
 Mistrzyni Kanady 2009 – Jennifer Jones
 Reprezentacja olimpijska – Cheryl Bernard
 Zwyciężczyni Players’ Championship 2010 - Cheryl Bernard → najwyżej notowana drużyna w CTRS 2009/2010 – Kelly Scott
 CTRS 2009/2010 – Amber Holland
 CTRS 2009/2010 – Stefanie Lawton
 CTRS 2009/2010 – Krista McCarville
 Zwyciężczyni Autumn Gold Curling Classic 2010 – Wang Bingyu → najwyżej notowana drużyna w CTRS 2010/2011 – Heather Nedohin
 Zwyciężczyni Manitoba Lotteries Women's Curling Classic 2010 – Chelsea Carey
 Zwyciężczyni Southwestern Ontario Women’s Charity Cashspiel 2010 - Shelley Nichols

Mężczyźni 
 Obrońca tytułu mistrzowskiego - Kevin Martin
 Mistrz Kanady 2009 – Kevin Koe
 Reprezentacja olimpijska - Kevin Martin → najwyżej notowana drużyna w CTRS 2009/2010 – Glenn Howard
 Zwycięzca Players’ Championship 2010 - Kevin Martin → najwyżej notowana drużyna w CTRS 2009/2010 – Brad Gushue
 CTRS 2009/2010 – Jeff Stoughton
 CTRS 2009/2010 – Randy Ferbey → Rob Fowler
 CTRS 2009/2010 – Mike McEwen
 Zwycięzca Westcoast Curling Classic 2010 - Kevin Martin → Mat Camm
 Zwycięzca Cactus Pheasant Classic 2010 - Kevin Martin → Brent Bawel
 Zwycięzca Challenge Casino Lac Leamy 2010 - Serge Reid

Kobiety

Drużyny

Playoff

Finał

Półfinał

1-1 
4 grudnia 2010, 8:30

2-2 
4 grudnia 2010, 8:30

Round Robin

Sesja 1. 
1 grudnia 2010; 8:30

Sesja 2. 
1 grudnia 2010; 16:30

Sesja 3. 
2 grudnia 2010; 9:00

Sesja 4. 
2 grudnia 2010; 13:30

Sesja 5. 
2 grudnia 2010; 18:00

Sesja 6. 
3 grudnia 2010; 9:00

Sesja 7. 
3 grudnia 2010; 13:30

Sesja 8. 
3 grudnia 2010; 18:00

Mężczyźni

Drużyny

Playoff

Finał

Półfinał

1-1 
4 grudnia 2010, 8:30

2-2 
4 grudnia 2010, 8:30

Tie-breaker 
3 grudnia 2010, 21:30

Round Robin

Sesja 1. 
1 grudnia 2010; 12:30

Sesja 2. 
1 grudnia 2010; 20:30

Sesja 3. 
2 grudnia 2010; 9:00

Sesja 4. 
2 grudnia 2010; 13:30

Sesja 5. 
2 grudnia 2010; 18:00

Sesja 6. 
3 grudnia 2010; 9:00

Sesja 7. 
3 grudnia 2010; 13:30

Sesja 8. 
3 grudnia 2010; 18:00

Zobacz też 
 Canada Cup
 Sezon 2010/2011 w curlingu

Linki zewnętrzne 
  

2010 w curlingu
Curling w Kanadzie
2010 w Kanadzie
Sport w Albercie